Andrej Jerman – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino sloveno
 Igor Jerman – pilota motociclistico sloveno
 Marko Jerman – pilota motociclistico sloveno